Разъезд 15 км — название населённых пунктов:

Казахстан 
   Разъезд 15 км — упразднённый разъезд в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
   Разъезд 15 км — населённый пункт в Ахтубинском районе Астраханской области.
   Разъезд 15 км — населённый пункт в Муромском районе Владимирской области.